Pyronia excessa är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1896. Pyronia excessa ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
excessa